John Elliott peut faire référence à :
 John Elliott (1773-1827), un homme politique américain
 John Campbell Elliott (1872-1941), un homme politique canadien
 John Elliott (1876-1956), un acteur américain
 John Elliott (boxe anglaise) (1901–1945), un boxeur britannique
 John Elliott (historien) (né en 1930), un historien britannique
  (1936-2010), un architecte britannique
 John Elliott (1944-2010), joueur américain de football américain

Comme prénom
 John Elliott Cairnes, économiste irlandais

Voir aussi 
Autres pages d'homonymie sur des noms orthographiés de façon proche :